Andrea Dworkin
 Ronald Dworkin
 Dworkin z Dworców Chaosu, postać fikcyjna z utworów Rogera Zelazny’ego